Oben am jungen Rhein (literalment, Sobre l'alt del jove Rin) és l'himne nacional de Liechtenstein. Es canta amb la mateixa melodia que l'himne nacional del Regne Unit, God Save the King. Les lletres van ser escrites el 1850 per en Jakob Josef Jauch. Fins al 1963, el primer vers i títol era "Oben am deutschen Rhein" ("Sobre l'alt del Rin alemany").

Lletres 

Himnes nacionals
Composicions en fa major
Cultura de Liechtenstein
Cançons en alemany